Il padrone delle ferriere – romanzo di Georges Ohnet dal quale sono stati tratti i seguenti film:
Il padrone delle ferriere – film diretto da Eugenio Perego (1919)
Il padrone delle ferriere (Le Maître de forges) – film diretto da Abel Gance e  Fernand Rivers (1933)
Il padrone delle ferriere – film diretto da Anton Giulio Majano (1959)